

Anno 
 251 o 251 a.C.

Codici 
 251 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Arecibo, sull'isola di Porto Rico

Matematica 
 251 – numero